Kostenec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kostenets (ort), Oblast Sofija, obsjtina Kostenets, 
 Kostenets (distrikt), Oblast Sofija, obsjtina Kostenets, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar